Portfolio bezeichnet:
 Portfolio, eine Sammlung von Objekten
 Portfolio (Zeitschrift), Name einer Zeitschrift 
 Portafolio (Wirtschaftszeitung), Kolumbien
 Atari Portfolio, ein Palmtop-Computer von 1989
 Portfolio (Analysemuster), ein Analysemuster in der Softwareentwicklung
 Portfolio (Album), ein Album der Sängerin Grace Jones (1977)

Siehe auch:

fr:Portfolio
it:Portfolio
lt:Portfelis
pt:Portfólio